A Taça de Portugal de Hóquei em Patins é a segunda competição mais importante do calendário nacional de Hóquei-patins e é organizada pela Federação Portuguesa de Patinagem.

16 Avos de Final

8 Avos de Final

Ligações externas 
 

Taça de Portugal de Hóquei em Patins
2009 no hóquei em patins
2010 no hóquei em patins
Desporto em Portugal em 2009
Desporto em Portugal em 2010